El término Jarvis, puede significar:

Geografía 
 Isla Jarvis
 Jarvis (Ontario), Canadá: localidad cerca del Lago Erie, en el condado de Haldimand, Ontario
 (3353) Jarvis: asteroide

Personas 
 Aaron Jarvis (1986-): rugbista inglés de XV.
 Adrian Jarvis (1983-): rugbista inglés de XV.
 Ann Jarvis (1832 - 1905): activista, creó Mother's day holiday.
 Anna Jarvis (1864 - 1948): activista, hija de Ann Jarvis.
 Clifford Jarvis (1941−1999): jazzista estadounidense.
 DeForest Jarvis (1881-1966): médico estadounidense.
 Doug Jarvis (1955-): jugador de hockey sobre hielo y entrenador canadiense. 
 Eugene Jarvis (1955-): programador estadounidense.
 Frank Jarvis (1878−1933): atleta estadounidense.
 Graham Jarvis (1930−2003): actor canadiense. 
 Gregory Jarvis (1944 - 1986): astronauta de NASA, muerto a bordo del transbordador espacial Challenger.
 Howard Jarvis (1903 - 1986): empresario estadounidense, lobista, político.
 James Jarvis (1907-1983): jugador de hockey sobre hielo canadiense. 
 Jane Jarvis (1915−2010): músico y compositor estadounidense.
 Jarvis Cocker (1963-): músico inglés, de la banda Pulp.
 Jeff Jarvis (1954-): periodista estadounidense.
 John Arthur Jarvis (1872−1933): deportista acuático inglés. 
 John Wesley Jarvis (1781−1840): pintor estadounidense.
 Katie Jarvis (1991-): actriz inglesa.
 Leonard Jarvis (1781−1854): político estadounidense.
 Matt Jarvis (1986-): futbolista inglés, juega en Wolverhampton Wanderers.
 Michael Jarvis (1938−2011): entrenador de caballos inglés.
 Oliver Jarvis (1984): corredor DTM inglés. 
 Piret Järvis (1984-): cantante, guitarrista, y presentadora de televisión estoniana.
 Robbie Jarvis (1986-): actor de cine y teatro inglés. 
 Shaffer Jarvis (1986-): cantante estadounidense de R&B.
 Thomas Jarvis (1836−1915): político estadounidense.
 William H. Jarvis (1930-): político canadiense.
 William Jarvis (comerciante) (1770-1859), diplomático y comerciante estadounidense.

Autores de nombres científicos 
 C.E.Jarvis - Charles Edward Jarvis 1954-
 Jarvis - William Robert Jarvis 1927-

Ficción 
 Edwin Jarvis, mayordomo ficticio de Marvel Comics.
 J.A.R.V.I.S., la personalidad de I.A. inspirada en ese personaje en el UCM.